Rossbad heißen folgende geographische Objekte in Österreich:
 Rossbad (Heilbad), im Ortsteil Rossbad von Krumbach 
 Rossbad (Naturschutzgebiet) in Vorarlberg